Elektromos térerősség
Mágneses térerősség